Hummelhaus oder Hummel-Haus steht für:

 Hummelhaus, Hummelburg oder Hummelkasten, (künstliche) Behausung für Hummeln, siehe Insektenhotel #Hummelnistkasten
 Hummelhaus (Weimar), Wohnhaus von Johann Nepomuk Hummel
 Hummel-Haus in Bad Lauterberg, Gebäude mit Plastik an der Fassade mit Figur des Hamburger Wasserträgers, siehe Hans Hummel (Stadtoriginal)
 Berta-Hummel-Museum
 Hummelhaus (Bratislava), Geburtshaus von Johann Nepomuk Hummel in Bratislava